Artediellus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Jordan, 1887. Artediellus ingår i familjen simpor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Simpor
Artediellus